Der Begriff Feldsiedlung bezeichnet:

 Feldsiedlung (Hinrichshagen), Ortsteil der Gemeinde Hinrichshagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Feldsiedlung (Kyritz), Wohnplatz der Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg